Das Benson & Hedges Masters 1997 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1996/97, das vom 2. bis 9. Februar 1997 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 23. Austragung des Masters.

Im Finale gewann Steve Davis gegen Ronnie O’Sullivan mit 10:8. Für Davis war es der dritte Masters-Titel nach 1982 und 1988. O’Sullivan stand zum dritten Mal in Folge im Finale des Masters.

In der Wildcard-Runde gewann Brian Morgan, der durch den Sieg beim Benson & Hedges Championship qualifiziert war, gegen Tony Drago. Mark Williams besiegte Paul Hunter.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent